Брекке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брекке, Вильгельм (1887—1938) — норвежский футболист.
 Брекке, Сигурд (1890—1958) — норвежский футболист.
 Брекке, Якоб (1883—1976) — норвежский шахматист, национальный мастер.